Isolar Tour (полное название The David Bowie Isolar — 1976 Tour) — концертный тур британского рок-музыканта Дэвида Боуи, организованный в поддержку альбома Station to Station. Гастроли стартовали 2 февраля 1976 года концертом в Pacific Coliseum (Ванкувер), продолжившись выступлениями в Европе и Северной Америке, финальное шоу состоялось в  (Париж), 18 мая. Турне также получило ряд неофициальных названий от прессы: Thin White Duke Tour (в честь Измождённого Белого Герцога), The Station to Station Tour и The White Light Tour.

История 

Концерты начались с показа сюрреалистического фильма Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали «Андалузский пёс», в котором демонстрируется знаменитый фрагмент разрезания бритвенным лезвием глазного яблока женщины. Боуи появлялся на сцене сразу после окончания фильма — резко начиная шоу перед шокированной публикой. Главной особенностью концертной программы была специфическая система освещения из флуоресцентного белого света, зонирующая чёрный фон сцены — в значительной степени лишённой реквизита или других визуально-отвлекающих факторов.

Выступление Боуи в  (Кливленд, штат Огайо), 28 февраля 1976 года, было записано одним посетителей концерта и выпущено в качестве бутлега под названием NeoExpressionism на лейбле TSP (). В 2007 году концерт был перезаписан в цифровом формате и выпущен на двух компакт-дисках официально. Тем не менее, на альбоме отсутствует песня «Sister Midnight», которая входила в концертную программу.

Выступление артиста в Nassau Veterans Memorial Coliseum (Юниондейл, Нью-Йорк), состоявшееся 23 марта 1976 года, было записано лейблом RCA Records — позднее его отрывки транслировались в радиопередаче The King Biscuit Radio Network. Две песни из этого концерта также были включены в переиздание альбома Station to Station 1991 года лейблом Rykodisc. Полная версия концерта была включена в «делюксовое» издание Station to Station 2010 года, а также в бокс-сет Who Can I Be Now? (1974–1976) 2016-го. Также концерт выпускался отдельно, на CD, виниле и в цифровом формате — Live Nassau Coliseum ’76 (2017).

Боуи пригласил в турне своего друга Игги Попа, карьеру которого начал активно возрождать и продвигать в тот период, в качестве стороннего наблюдателя. На следующий день после концерта в Рочестере, 21 марта 1976 года, Боуи и Поп были арестованы за хранение марихуаны, хотя впоследствии все обвинения были сняты.

Название 
Isolar Tour имел множество неофициальных названий, которыми его наделили представители СМИ: The Thin White Duke Tour, The Station to Station Tour и The White Light Tour. По словам биографа Николаса Пегга, слово «Isolar» — это анаграмма слова «моряк», одного из любимых слов Боуи. Isolar также созвучно с названием компании, которую Боуи основал для публикации музыки после разрыва контракта со своим менеджером  (MainMan Publishing). Впоследствии музыкант так объяснял выбор названия: «„Isola“ по-итальянски означает „остров“. „Изоляция“ (Isolation) плюс „Солар“ (Solar) — получается „Isolar“. Если я правильно помню, [в тот момент] я был под кайфом».

Список композиций 
Этот список даёт представление о среднестатистическом сет-листе турне. В качестве примера взята концертная программа шоу в Empire Pool (7 мая 1976 года в Лондоне), тем не менее, в зависимости от шоу, песни могли меняться.

 «Station to Station»
 «Suffragette City»
 «Fame»
 «Word on a Wing»
 «Stay»
 «I’m Waiting for the Man»
 «Queen Bitch»
 «Life on Mars?»
 «Five Years»
 «Panic in Detroit»
 «Changes»
 «TVC 15»
 «Diamond Dogs»
На бис
 «Rebel Rebel»
 «The Jean Genie»

Участвующие музыканты 

Концертная группа («Raw Moon»)
 Дэвид Боуи — ведущий вокал, саксофон
 Карлос Аломар — ритм-гитара, музыкальный руководитель, бэк-вокал
 Стейси Хейдон — соло-гитара, бэк-вокал
 Джордж Мюррей — бас-гитара, бэк-вокал
 Деннис Дэвис — ударные, перкуссия
 Тони Кэй — клавишные

Технический персонал
 Верн Муз Констан, Роб Джойс — технический персонал группы
 Лонни Маккензи, Лерой Керр, Лестер Бертон, Бадди Превитт, Ларри Сайзмор — специалисты по свету/персонал
 Буфорд Джонс, Скотт Уодсворт — звукооператоры/персонал

Расписание концертов

Отменённые и перенесённые концерты

Звучащие в турне песни 

Из альбома Hunky Dory
 «Changes»
 «Life on Mars?»
 «Queen Bitch»
Из альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
 «Five Years»
 «Suffragette City»
Из альбома Aladdin Sane
 «Panic in Detroit»
 «The Jean Genie»
Из альбома Diamond Dogs
 «Diamond Dogs»
 «Rebel Rebel»

Из альбома Young Americans
 «Fame» (Боуи, Джон Леннон, Карлос Аломар)
Из альбома Station to Station
 «Station to Station»
 «Golden Years»
 «Word on a Wing»
 «TVC 15»
 «Stay»
Прочие песни:
 «I'm Waiting for the Man» (оригинальная версия выпущена на альбоме The Velvet Underground & Nico (1967) группы The Velvet Underground и певицы Нико, автор и композитор Лу Рид; неизданный материал из различных сессий Дэвида Боуи периода 1966-72 годов)
 «Sister Midnight» (оригинальная версия выпущена на альбоме The Idiot Игги Попа; авторы: Игги Поп, Дэвид Боуи и Карлос Аломар)

Примечания

Литература 
 

Концертные туры Дэвида Боуи
Концертные туры 1976 года